John Isner era il detentore del titolo, ma è stato eliminato ai quarti di finale da Jenson Brooksby.

In finale Alex De Minaur ha battuto Jenson Brooksby con il punteggio di 6-3, 6-3.

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie hanno ricevuto un bye per il secondo turno.

  Reilly Opelka (ritirato)
  John Isner (quarti di finale)
  Alex De Minaur (campione)
  Frances Tiafoe (semifinale)

 
  Tommy Paul (quarti di finale) 
  Jenson Brooksby (finale) 
  Nick Kyrgios (ritirato) 
  Brandon Nakashima (quarti di finale)

Wildcard 

  Andres Martin (secondo turno)
  Ben Shelton (secondo turno)

  Jack Sock (primo turno)

Qualificati 

  Tarō Daniel (secondo turno)
  Dominik Koepfer (primo turno)

  Peter Gojowczyk (primo turno)
  Ramkumar Ramanathan (primo turno)

Lucky loser 

  Adrian Mannarino (quarti di finale)

  Steve Johnson (secondo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Atlanta Open 2022